

Aziende
Insight – azienda di accessori militari
Insight Guides – casa editrice britannica

Cinema
InSight – film (2011)
Insight – film (2021)

Altro
Insight – concetto psicologico
InSight – missione spaziale su Marte
Insight – automobile Honda
Insight – serie televisiva (1960-1984)